Хайрулліна; Хайруліна — жіноча форма прізвища Хайруллін.

 Хайруліна Василина Миколаївна (* 1943) — українська вчителька, заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Українського колежу імені В. О. Сухомлинського (1988—2016).
 Хайрулліна Гайніжамал Хаїрівна (1914—1967) — радянська та казахська театральна режисерка, театральний педагог, перша казахська жінка-режисер, народна артистка Казахської РСР.
 Хайрулліна Мінзаля Гайнетдинівна (* 1961) — театральна актриса, Народна артистка Республіки Башкортостан.
 Хайрулліна Міннура Галіївна (1926—2016) — працівниця сільського господарства, свинарка, Герой Соціалістичної Праці.
 Хайрулліна Мусаллія Хайруллівна (1915—2008) — башкирський мовознавець, доктор педагогічних наук, професор, відмінник народної освіти РРФСР, перша жінка-доктор наук в Республіці Башкортостан.
 Хайрулліна Роза Вакільївна (* 1961) — радянська і російська актриса театру і кіно, заслужена артистка РФ, заслужена артистка Татарстану, лауреат Державної премії Російської Федерації.
жіночі форми прізвищ